Gijsbert Brand Hooijer (1848-1934), Nederlands luitenant-kolonel en tekenaar
 George Frans Hooijer (1924-1945), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 D. Hooijer (1939), pseudoniem van Kitty Ruys, Nederlands schrijfster
 Cokkie Feith-Hooijer (ca. 1943), Nederlands politica
 D.A. Hooijer, (Dirk Albert Hooijer, 1919-1993), Nederlands bioloog en paleontoloog in Indonesië
 M.E. Hooijer-Dubois, Nederlands verzetsheldin in de Tweede Wereldoorlog
 Rijk Hooijer (?-1942), Nederlands verzetsman in de Tweede Wereldoorlog